Полій — льодяне утворення, що виникло внаслідок замерзання води, що виходить з тріщини льоду на його поверхню
 Полій — розмовне позначення полільника, того, хто займається прополюванням
 Полі́й — народна назва кількох видів м'яти:
 Полі́й — м'ята водяна
 Полі́й — м'ята блошина

Примітки